Международната радиотелефонна азбука, известна също като фонетична азбука на НАТО, е система за буквуване на думи или съобщения, използващи латинската азбука.

Първоначално възниква като международен сигнален код за обмяна на съобщения между кораби чрез поредица от флагове. По-късно е приета като международна азбука за радиотелефония и понастоящем е официална система за много международни организации – ИКАО, НАТО и др.

Азбука и съответствия 
В България произношението и съответствието на международната радиотелефонна азбука на български език се регламентират от чл. 6 на приложение № 3 към чл. 22 от Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Бележки

Източници 

Системи за транслитерация
Фонетични азбуки
Телефония
Радио